Nemzeti Bajnokság I osztályában 1936-37 ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért. Tizenötödik bajnokságát nyerte az MTK-Hungária. A Ferencvárosi csapat vezetett sokáig, pedig legjobb játékosai sztrájkoltak, több fizetést akartak, miután visszatértek jöttek a döntetlenek és a vereségek. Az MTK egy pont előnyel lett bajnok.

Három kieső: a Szombathelyi Haladás VSE, a III. Ker. FC és az Erzsébet-Soroksár. Feljutok: a Győri ETO, a Taxisok és a Törekvés SC.

Végeredmény

Kereszttáblázat 

A Hungária FC játékosai: Szabó Antal (25), Kis Károly (18), Bíró Sándor (25), Sebes Gusztáv (18), Turay József (18), Dudás János (25), Sas Ferenc (24), Kardos István (18), Cseh II László (25), Heinrich Müller (osztrák, 24), Titkos Pál (25), Zimonyi János (9), Sztancsik József (7), Mándi Gyula (7), Kiss Gábor (5), Horváth II Gyula (2).

Edző:Schaffer Alfréd

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok